Cholo puede referirse a:
Cholo, un término usado en algunos países de América Latina como término de identidad nacional y que generalmente indica el gentilicio de la población mestiza, de rasgos indígenas y blancos.
Cholo, película de 1972 sobre Hugo Sotil.
Cholo Simeone (1970-), un exjugador y entrenador de fútbol argentino.
Cholo Sotil, jugador de fútbol peruano.
Cholo Valderrama, cantautor colombiano
Carmelo Simeone (1934-2014), exfutbolista argentino, defensa. Apodado Cholo.
Héctor Herrera Álvarez, llamado El Cholo Herrera, un actor cómico mexicano.
Chola Chabuca.
Cholo Blanco, futbolista español.